Jangtsekiang - een rivier in China
Autonome Li Prefectuur Changjiang - een autonome prefectuur in de Chinese provincie Hainan
Changjiang (Jiangxi) - een district in de Chinese provincie Jiangxi